OIU steht für:
 Omdurman Islamic University, siehe Islamische Universität Omdurman
 Osaka International University

Oiu steht für:
 Oiu, Fluss in Kolga-Jaani, Kreis Viljandi, Estland

Abkürzung